Сотомайор () —
іспанське прізвище й топонім.

Прізвище 

 Марія дель Кармен Сотомайор (бл. 1780—1852) — перша леді Чилі.
 Соня Сотомайор ( 1954) — член Верховного суду США.
 Хав'єр Сотомайор ( 1967) — кубинський легкоатлет, стрибун у висоту, олімпійський чемпіон.
 Лоренсо Сотомайор ( 1985) — азербайджанський боксер кубинського походження, срібний призер олімпійських ігор 2016 року та чемпіон Європейських ігор 2015 року.

Топонім 
 Сотомайор — місто й муніципалітет в Іспанії.